|-
| 213201 - || || 23 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213202 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213203 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213204 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213205 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213206 - || || 6 d'octubre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213207 - || || 1 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213208 - || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213209 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213210 - || || 24 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213211 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213212 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213213 - || || 31 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213214 - || || 31 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213215 - || || 31 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213216 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213217 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213218 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213219 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213220 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213221 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213222 - || || 1 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213223 - || || 20 de novembre de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213224 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213225 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213226 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213227 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213228 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213229 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213230 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213231 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213232 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213233 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213234 - || || 21 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213235 - || || 27 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213236 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213237 - || || 4 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213238 - || || 19 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213239 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213240 - || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 213241 - || || 1 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213242 - || || 21 de gener de 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 213243 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213244 - || || 19 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213245 - || || 20 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213246 - || || 26 de gener de 2001 || Ondrejov || P. Kusnirak i P. Pravec
|-
| 213247 - || || 17 de gener de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213248 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213249 - || || 1 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213250 - || || 14 de febrer de 2001 || Crni Vrh || Crni Vrh
|-
| 213251 - || || 15 de febrer de 2001 || Ondrejov || P. Pravec i L. Sarounova
|-
| 213252 - || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213253 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213254 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213255 - || || 15 de març de 2001 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 213256 - || || 15 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213257 - || || 15 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213258 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213259 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213260 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213261 - || || 19 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213262 - || || 24 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213263 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213264 - || || 26 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213265 - || || 14 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213266 - || || 23 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213267 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213268 - || || 15 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213269 - || || 20 de juny de 2001 || Calar Alto || Calar Alto
|-
| 213270 - || || 9 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213271 - || || 13 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213272 - || || 13 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213273 - || || 9 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213274 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213275 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213276 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213277 - || || 27 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213278 - || || 25 de juliol de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213279 - || || 22 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213280 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213281 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213282 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213283 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213284 - || || 14 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213285 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213286 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213287 - || || 18 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213288 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 213289 - || || 21 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 213290 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213291 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213292 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213293 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213294 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213295 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213296 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 213297 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 213298 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213299 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 213300 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|}

 
3